Caprellinoididae är en familj av kräftdjur. Caprellinoididae ingår i överfamiljen Caprelloidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Caprellinoididae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Caprellinoididae